Brian Daley – jezuita, profesor teologii
 John Daley (1909-1963) – amerykański bokser wagi muszej
 John Francis Daley (ur. 1985) – amerykański aktor telewizyjny
 Keammar Daley (ur. 1988) – jamajski piłkarz
 Omar Daley (ur. 1981) – jamajski piłkarz
 Richard M. Daley (ur. 1942) – polityk amerykański
 Tom Daley (ur. 1994) − angielski sportowiec specjalizujący się w skokach do wody
 Tony Daley (ur. 1967) – były angielski piłkarz
 Sean Daley (ur. 1972) – amerykański raper